Iemand die graaft, verder:
 Akkergraver
 Gewone doodgraver
 Roodbruine graver